Огре (місто)
Огре (річка)